A equipa ciclista profissional italiano Alé BTC Ljubljana tem tido durante toda a sua história sendo de categoria UCI Women's Team, máxima categoria feminina do ciclismo de estrada a nível mundial, os seguintes modelos:

2017

2018

Ver também 
 Palmarés da Alé Cipollini

Referências 

Alé Cipollini, Modelos